Открытый чемпионат Ванкувера 2010 в мужском парном разряде проводился в шестой раз. В основной сетке было 16 пар, 3 из которых получили wildcard от организаторов, а ещё 1 прошла через квалификацию.

Пара Трет Конрад Хьюи / Доминик Инглот - победители турнира.

Сеянные 

 Джордан Керр /  Михаэль Кольманн (Первый раунд)
 Колин Флеминг /  Кен Скупски (Полуфинал)

<ol start="3">
 Эрик Буторак /  Жан-Жюльен Ройер ''(Первый раунд)
 Санчай Ративатана /  Сончат Ративатана ''(Первый раунд)

Ход турнира

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Ванкувера по теннису 2010